Pajovič ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Pajovič (* 1979), slowenischer Handballspieler
 Tomislav Pajović (* 1986), serbischer Fußballspieler